Stradzew peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
de la voïvodie de Łódź
 Stradzew, un village du powiat de Kutno
 Stradzew, un village du powiat de Piotrków